Il canto della vita, film del 1945 diretto da Carmine Gallone
 Il canto della vita, romanzo del 1980 di Orson Scott Card